Apples (mele in lingua inglese) può indicare:

Cinema 
 Adams Apples – serie cinematografica ghanese
 Apples – film del 2020 diretto da Christos Nikou

Geografia 
 Apples – comune svizzero del Canton Vaud, nel distretto di Morges

Letteratura 
 Apples – romanzo di Richard Milward del 2007

Musica 
 The Apples – gruppo musicale israeliano
 The Apples – gruppo musicale scozzese
 Apples – album di Ian Dury del 1989
 Apples – EP del gruppo musicale giapponese Moran del 2011

Persone 
 Candy Apples – attrice pornografica statunitense

Pagine correlate 
 Apple (disambigua)